Die Eerste Divisie 2013/14, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 58. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 2. August 2013 und endete am 25. April 2014.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Reserveteams waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen deshalb nicht an den Play-offs teil.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Nach dem Ausschluss von AGOVV Apeldoorn und SC Veendam hätte die Liga nur noch aus 16 Vereinen bestanden. Im Mai 2013 wurde beschlossen die Liga auf 20 Teilnehmer auszuweiten. Zu den Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 5 und 7 bis 16 der letzten Saison kamen die Absteiger Willem II Tilburg und VVV-Venlo aus der Eredivisie, sowie aus der Topklasse Achilles ’29 und die drei Reserveteams von Ajax Amsterdam, FC Twente Enschede und PSV Eindhoven. Der Meister aus der dritten Klasse, VV Katwijk, lehnte eine Beförderung in die Eerste Divisie ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Staffel 1 – 4

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 28. April und 18. Mai 2014 statt.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 28. April und die Rückspiele am 2. Mai 2014 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 11. Mai 2014 statt. Aufgrund von starken Regenfällen wurde das Hinspiel zwischen Sparta und dem NEC nach der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 abgebrochen; es wurde am Folgetag fortgesetzt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 15. und die Rückspiele am 18. Mai 2014 statt.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2013/14